Ю́лия Бáйдина (род. 1983—1984, Украина, СССР) — российская, известная и популярная телеведущая прогноза погоды. Победительница конкурса «Fashion Model Awards 2006».

Биография 

Юлия Байдина родилась либо в 1983 либо в 1984 году на Украине.

В детстве хотела стать врачом, однако выбрала профессию, хоть и прямо связанную с медициной, но лечащую не тело, а душу.

В 2005 году окончила Одесский национальный университет именм И. И. Мечникова по специальности «медицинский психолог». Учась в институте, начала работать в модельном бизнесе, участвовала в различных конкурсах и показе мод.

В 2006 году Юлия принимала участие в конкурсе «Fashion Model Awards 2006». В нём девушка дошла до финала, но после этого поостыла к модельной карьере и задумалась о выступлениях на телевидении, о которых мечтала ещё в детстве. Поэтому, она поступила на учёбу в школу телевидения «Останкино». Свою практику проходила на телеканале «Метео-ТВ».

С 2007 года работает в «Метео-ТВ». Сначала, она вела прогноз погоды на «Третьем канале».

С августа 2008 по июль 2009 года — ведущая прогноза погоды на канале «НТВ».

Примечания